Эта статья об американском телесериале, о британском телесериале см. 
«В меньшинстве» () — американский телесериал в жанре комедии, премьера сериала состоится на телеканале FOX 23 января 2020 года. 19 мая 2020 года канал FOX закрыл телесериал после одного сезона.

Сюжет 
Атлантик-Сити. Двое простых родителей. Трое необыкновенных детей. И один нормальный ребенок. Кей работает управляющей в казино. Ее муж Майк мастер на все руки. Их шестнадцатилетний сын Брайан превосходно разбирается в физике и математике, дочь Николь — пятнадцатилетний вундеркинд, а десятилетний Марк сочиняет свою первую оперу. Только восьмилетняя Лейла не сводит мать с отцом с ума, потому что у нее среднестатистический IQ и она единственный их ребенок, которого они в состоянии понять. Кей и Майк явно в меньшинстве.

Как совершенно обычным родителям со средним образованием ужиться под одной крышей с тремя гениальными отпрысками? Дети, превосходящие родителей по интеллекту, с каждым днем отвоевывают все больше их жизненного пространства. А Кей хочет, чтобы они были обыкновенными детьми со счастливым детством, а не гениальными чудаками.

В ролях

Основной состав 
 Джейсон Биггс — Майк Беннетт
 Джек Стэнтон — Марк Беннетт
 Мэгги Лоусон — Кей Беннетт
 Тиша Кэмпбелл — Рита
 Коннор Калопсис — Брайан Беннетт
 Окли Булл — Лейла Беннетт
 Эшли Бетчер — Николь Беннетт
 Файнесс Митчелл — Ирвин

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2020)

Производство

Разработка 
23 января 2019 года стало известно о заказе пилотного эпизода от телеканала FOX. Пилот был написан Лоном Зимметом и он же был назначен исполнительным продюсером телесериала.

Кастинг

Релиз 
13 мая 2019 года телеканал FOX выложил дебютный трейлер телесериала.

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году